Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Judith Wiesner (quarti di finale)

 Barbara Paulus (semifinali)
 Gretchen Magers (primo turno)
 Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Julie Halard (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1990